Svetsko prvenstvo u rukometu 2007. održano je u Nemačkoj u dvanaest gradova, od 19. januara do 4. februara. Svetski prvaci postali su Nemci koji su u finalu bili bolji od odabrane selekcije Poljske. Titulu prvaka nije uspela da odbrani Španija koja je završila na sedmom mestu.

Gradovi domaćini 
Gradovi domaćini su Keln, Hamburg, Manhajm, Dortmund, Lemgo, Veclar, Hale, Bremen, Kil, Berlin, Štutgart i Magdeburg.

Takmičarski sistem 
24 reprezentacije učesnice SP-a podeljene su u 6 grupa (A, B, C, D, E i F) sa po 4 ekipe.

U prvom krugu, koji je trajao od 19. do 22. januara, igralo se po 3 kola u svakoj grupi, a sledeću fazu takmičenja izborile su dve prvoplasirane ekipe. Nakon prvog kruga sledeo je dan odmora za učesnike.

Takmičenje za plasman od 13. do 24. mesta 
Susreti za poredak igrali su se od 24. januara do 3. februara.

Ovo takmičenje je nazvano "Predsednički kup"

Takmičenje za medalje 
U drugi krug, koji je trajao od 24. do 28. januara, u kojem je nastavljena borba za medalje, dve najbolje plasirane ekipe iz svake grupe otišle su u dve novoformirane grupe, M1 (iz grupa A, B i C) i M2 (iz grupa D, E i F), u kojima je bilo po 6 ekipa. 
Bodovi su se prenosili iz prvog kruga, ali samo oni bodovi koje je ekipa osvojila protiv ekipe iz svoje grupe koja se kvalifikovala u drugi krug.

U svakoj od tih grupa igrala su se još 4 kola, a 4 prvoplasirane ekipe su izborile četvrtfinale.

Parovi u četvrtfinalu (igralo se 30. januara) se sastavljaju po načelu:
 prvi iz grupe M1 - četvrti iz grupe M2 (1)
 drugi iz grupe M1 - treći iz grupe M2 (2)
 treći iz grupe M1 - drugi iz grupe M2 (3)
 četvrti iz grupe M1 - prvi iz grupe M2 (4)

Ovakav sistem daje na dramatičnosti jer daje šansu ekipama sa više poraza da dođu do medalje, a teoretski daje šansu da ekipa sa 7 pobeda i samo jednim porazom, i to u četvrtfinalu ostane bez medalje.

Pobednici duela 1 i 2, te pobednici duela 3 i 4 igrali su jedni protiv drugih u polufinalu (1. februara).

Pobednici u polufinalu takmičili se za zlatnu medalju, a poraženi su igrali susret za bronzanu medalju. Oba susreta su se igrala 4. februara.

Učesnici 
Reprezentacije su učestvovanje izborile prema ovom kriterijumu:
 Evropa daje 13 predstavnika: Španija, Francuska, Nemačka, Norveška, Hrvatska, Mađarska, Rusija, Danska, Island, Ukrajina, Slovenija, Češka, Poljska.
 Afrika daje 4 predstavnika: Angola, Tunis, Maroko, Egipat
 Azija daje 3 predstavnika: Južna Koreja, Katar, Saudijska Arabija
 Amerika daje 3 predstavnika: Grenland, Argentina, Brazil
 Okeanija daje jednog predstavnika: Australija

Direktan plasman obezbedili su domaćin Nemačka i svetski prvak Španija.

Rezultati po grupama u prvoj fazi takmičenja

Grupa A (Veclar)

Grupa B (Magdeburg)

Grupa C (Berlin)

Grupa D (Bremen)

Grupa E (Kil)

Grupa F (Štutgart)

Takmičenje za poredak od 13. do 24. mesta 
(Predsednički kup)

U ovom takmičenju učestvovale su trećeplasirane i četvrtoplasirane reprezentacije iz grupa u 1. fazi.

Trećeplasirani iz 1. kruga igrali su od 24. do 27. januara u po dvema skupinama od po tri učesnika, u kojima se igralo po sistemu "svaki sa svakim". 28. januara, pobednici obe grupe igrale su za 13. i 14. mesto. Drugoplasirani iz tih grupa igrali su za 15. i 16. mesto. Treći iz grupa igrali su za 17. i 18. mesto.

Zadnjeplasirani iz 1. kruga igraju po istom sistemu, s time što pobednici grupa igraju za 19. i 20. mesto, drugi za 21. i 22. mesto, a treći u grupi za 23. i 24. mesto.

Grupa I (Lemgo)

Grupa II (Lemgo)

Grupa III (Hale/Dortmund)

Grupa IV (Halle/ Dortmund)

Takmičenje za plasman (Dortmund, Lemgo)

Rezultati po grupama u drugoj fazi takmičenja

Grupa M1 (Hale/Dortmund) 

Stanje na tabeli nakon prve faze takmičenja, sa prenesenim poenima.

Grupa M2 (Manhajm) 

Stanje na tabeli nakon prve faze takmičenja, sa prenesenim bodovima.

Takmičenje za poredak od 9. do 12. mesta

Četvrtfinale

Takmičenje za poredak od 5. do 8. mesta

Polufinale

Utakmice za medalje

Pregled zadnje faze

Od četvrtfinala do finala 
{{Round8-with third
|RD1 = Četvrtfinale
|RD2 = Polufinale
|RD3 = Finale
|Consol = Treće mesto

|30. januara, 2007. - Keln | Španija |25| Nemačka |27
|30. januara, 2007. - Keln | Hrvatska |18| Francuska |21
|30. januara, 2007. - Hamburg |Poljska|28|Rusija |27
|30. januara, 2007. - Hamburg |Island |41|Danska |42a|1. februara, 2007. - Keln | Nemačka |32b| Francuska |31
|1. februara, 2007. - Hamburg | Poljska |36c| Danska |33

|4. februara, 2007. - Keln, 16:30 | Nemačka|29| Poljska |24

|4. februara, 2007. - Keln, 14:00 | Francuska|27| Danska' |34
}}

 a rezultat u regularnom vremenu je bio 34:34. Danska je pobedila nakon 1. produžetka b rezultat u regularnom vremenu je bio 21:21. Nakon 1. produžetka bilo je 27:27. Nemačka je pobedila u 2. produžetku.
 ''c rezultat u regularnom vremenu je bio 26:26. Nakon 1. produžetka bilo je 30:30. Poljska je pobedila u 2. produžetku.

Najbolja sedmorka 
Najbolji igrač prvenstva: Ivano Balić, Hrvatska

 Hening Fric (golman)
 Eduard Kokšarov (levo krilo)
 Mihael Knudsen (kružni)
 Mariuš Jurašik (desno krilo)
 Nikola Karabatić (levi bek)
 Mihael Kraus (srednji bek)
 Marcin Lijevski (desni bek)

Najbolji strelci

Konačni plasman

Spoljašnje veze 

 Službene stranice (na nemačkom)
 Izabrane vrste
 Raspored svih utakmica na SP-u

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Немачкој
Рукомет у 2007.